est une expression anglo-saxonne signifiant « toutes les bonnes initiatives ». Elle peut faire référence à :

 All the Right Moves, titre original de L'Esprit d'équipe, film américain de Michael Chapman sorti en 1983 ;

 All the Right Moves, titre original de Zéros de conduite,  de la  de  () ;

 , chanson de Jennifer Warnes et  présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .